Торжество́:
 Торжество — празднество в ознаменование какого-либо выдающегося события, юбилейной даты и тому подобное.
 Торжество — высший ранг церковного праздника в католической церкви.
 «Торжество» — в каббале одна из 10 сефирот.

См. также 
 «Торжество. Догма № 1» (1998 год) — художественный фильм Томаса Винтерберга, Дания.
 Победа